Ильинское — село в Починковском районе Нижегородской области. Входит в состав Ужовского сельсовета.

Село располагается на правом берегу реки Алатырь при впадении в неё Рудни на трассе  Нижний Новгород — Саранск между посёлком Ужовка и селом Починки.

В селе расположено отделение Почты России (индекс 607905).

В селе родился Герой Советского Союза Василий Кочетов.

Примечания

Ссылки

Фото 
Памятник в селе

Населённые пункты Починковского района (Нижегородская область)